Уильям Стивенс, известен как Уилл Стивенс (; 28 июня 1991, Рочфорд, ), британский автогонщик, выступавший в Формуле-1 за команды Caterham и Manor Marussia F1.

Ранние годы

Картинг 
Стивенс начал свою гоночную карьеру в 2003 году в возрасте 12 лет в картинге. После одного года гонок в Национальном кадетском чемпионате он присоединился к Rotax Mini Max. После гонки в многих различных чемпионатах в Великобритании и за её пределами он присоединился к Формуле Renault 2.0.

Формула-1

2014 
В октябре 2014 года Marussia F1 объявила, что Стивенс присоединился к команде в качестве резервного гонщика для оставшейся части сезона 2014 года. Они изначально планировали запустить его в первой практике на Гран-при Японии, однако они не смогли вернуть соответствующие документы в FIA.

В ноябре он дебютировал за Caterham F1 в Абу-Даби. Он закончил гонку на 17 месте с отставанием в один круг.

2015 
В феврале 2015 года команда Manor Marussia F1 объявила Стивенса в качестве одного из своих пилотов, наряду с Роберто Мери. Manor Marussia не соревновался в Австралии из-за технических проблем. В Малайзии Стивенс выступал на 1 практике. Тем не менее, он не выступал в квалификации и гонке из-за проблем с топливной системой. В Гран-при Китая Стивенс закончил свою первую гонку за Manor Marussia на 15 месте впереди Мери. Стивенс финишировал впереди Мери в Бахрейне и Испании. Он финишировал после Мери в Монако 16-м. В Канаде он квалифицировался после своего напарника по команде но стал 17-м из-за пенальти Дженсона Баттона, Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена. В гонке на 52 круге Стивенс столкнулся с Романом Грожаном из Lotus. Грожан получил 5-секундное пенальти. Стивенс в итоге финишировал 17-м. После гонки Грожан извинился перед Стивенсом.

Результаты в Формуле-1 

|-
!
! Caterham F1 Team
! Caterham CT05
! Renault Energy F1‑2014 1.6 V6 t
! 

|-
!
! Manor Marussia F1 Team
! Marussia MR03B
! Ferrari 059/3 1.6 V6 t
! 

|}

Автогонщики Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 2010-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Caterham
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Marussia
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Пилоты FIA WEC